La Supercoppa d'Ucraina 2009 (ufficialmente ) è stata la sesta edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta l'11 luglio 2009 allo Stadio Juvilejnyj di Sumy tra la Dinamo Kiev, vincitrice della Prem"jer-liha 2008-2009, e il Vorskla, vincitore della Coppa d'Ucraina 2008-2009.

A conquistare il titolo è stata la Dinamo Kiev che ha vinto per 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2009
2009
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv